

Пастухово — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Пастухово — село, Суксунський міський округ, Пермський край